Beaumont-Pied-de-Bœuf ist der Name zweier Gemeinden in der französischen Region Pays de la Loire:
 Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne), im Département Mayenne
 Beaumont-Pied-de-Bœuf (Sarthe), im Département Sarthe